Царевци — название населённых пунктов в Болгарии:

 Царевци — село в Варненской области.
 Царевци — село в Тырговиштской области.